Куликов, Николай:
 Куликов, Николай Алексеевич (1920—1972) — Герой Советского Союза.
 Куликов, Николай Борисович (1953—1979) — советский футболист.
 Куликов, Николай Васильевич (1912—?) — советский инженер, лауреат Ленинской премии.
 Куликов, Николай Васильевич (род. 1952) — начальник ГУВД Москвы (1995—1999).
 Куликов, Николай Владимирович (род. 1960) — председатель совета директоров компании «Мурманское морское пароходство».
 Куликов, Николай Георгиевич (род. 1979) — российский актёр и сценарист.
 
 Куликов, Николай Николаевич (1844—1898) — русский драматург, писавший под псевдонимом Николаев.
 Куликов, Николай Тимофеевич (1910—1986) — советский художник-график.